159 rok naszej ery
 159 rok przed naszą erą
 159 liczba naturalna
 galaktyka NGC 159
 planetoida (159) Aemilia
 droga wojewódzka nr 159
 linia kolejowa nr 159
 filatelistyka: blok 159 - Pontyfikat Jana Pawła II
 Alfa Romeo 159
 Ferrari 159 S